Adelfons Henderickx, Belgisch advocaat, uitgever, politicus en Vlaams activist
 Guido Henderickx, Belgisch filmregisseur
 Jean-Baptiste Henderickx, Belgisch politicus
 Marcel Henderickx, Belgisch politicus
 Suske Henderickx, Belgisch zanger, cabaretier en komiek
 Wim Henderickx, Belgisch componist, slagwerker en muziekpedagoog

Zie ook 
 Hendrickx (doorverwijspagina)
 Heynderickx (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam